Cas (voornaam), een jongensnaam
Cas (film), een film van Joris van den Berg uit 2016
Costa Rica-guave of cas, een boom uit de Mirtefamilie
cas, afkorting van Castellanus, (wolkenterm)
CaS, de brutoformule van calciumsulfide
 Cassiopeia (sterrenbeeld)

 CAS International een internationale organisatie die zich inzet tegen het stierenvechten
 Chemical Abstracts Service
 CAS-nummer, een door deze organisatie uitgegeven uniek nummer voor chemische stoffen
 ČAS (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
 Centrale Archief Selectiedienst, bewaart archieven van Nederlandse overheidsorganisaties
 Christelijk Arbeidssecretariaat, voorloper van het CNV
 Court of Arbitration for Sport, zie Hof van Arbitrage voor Sport
 Computeralgebrasysteem
 Close Air Support (luchtsteun)